Beyn ist der Familienname von:

 Edgar Beyn (1894–1963), deutscher Regattasegler

Siehe auch

 Vladimir Geshkenbein (Nickname Beyn), russisch-schweizerischer Pokerspieler